Allende je priimek več znanih tujih oseb:

 Ignacio Allende (1769—1811), mehiški revolucionar
 Isabel Allende (*1942), čilenska pisateljica
 Salvador Allende (1908—1973), čilenski politik
 Pedro Humberto Allende (1885—1959), čilski skladtelj

Glej tudi 
 Allende (meteorit)